Henri Coppens (1918-2003), footballeur belge
 Henri Coppens (1930-2015), footballeur belge